Slovo lopatka může označovat:

obecně
 malá lopata – pracovní nástroj
 polní lopatka – součást vojenské výzbroje pěšáka v poli
 dětská lopatka – hračka 
 lopatka – kost v těle obratlovců
 lopatka (stroj) – strojní součást
 koncová část vesla

příjmení osob
Jan Lopatka – český literární kritik
Sharon Lopatka – americká oběť konsensuální vraždy

zeměpisný název
 Lopatka (mys) – nejjižnější výběžek ruského poloostrova Kamčatka

Související články
 Lopata (rozcestník)

Externí odkazy